

Patronyme

 Angelo Viva (1748-1837), sculpteur italien.
 Domenico Viva (1648-1726), jésuite et théologien italien.
 Sim Viva (1903-1982), actrice belge.

Mononyme 
 Viva (1938-), actrice américaine, muse d'Andy Warhol.

Titre

 Viva, album du groupe allemand Xmal Deutschland.
 Viva, film irlandais de 2015 réalisé par Paddy Breathnach.

Médias

Télévision
 VIVA et VIVA Schweiz, chaînes de télévision musicale, respectivement allemande et suisse, du Groupe Viacom.
 Viva, chaîne de télévision israélienne.

Presse 
 Viva, magazine de mode hebdomadaire pour femmes, publié aux Pays-Bas.
 Viva, magazine féminin américain érotique publié de 1973 à 1980.
  est un magazine polonais.

Divers 
 Viva, agence de presse photographique française des années 1970.
 Viva, réseau de bus à haut niveau de service desservant la municipalité de York, dans la région du Grand Toronto, au Canada.

Voir aussi